Allmannsdorf ist der Ortsname von

 Allmannsdorf (Konstanz), Ortsteil der Stadt Konstanz, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Allmannsdorf (Kumhausen), Ortsteil der Gemeinde Kumhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Allmannsdorf (Miltach), Ortsteil der Gemeinde Miltach, Landkreis Cham, Bayern
 Allmannsdorf (Pleinfeld), Ortsteil des Marktes Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern